Geografia política:
 Agermanament, l'establiment oficial de lligams de cooperació mútua entre dues ciutats.
 Moviments:
 Agermanament (moviment religiós), moviment religiós català format per laics, sacerdots diocesans, constituït el 1955 a Barcelona.